Il singolare maschile  del torneo di tennis China Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Anders Järryd 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Michael Chang (campione)
 David Wheaton (secondo turno)
 Henrik Holm (primo turno)
 Jeff Tarango (primo turno)

 Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Alex O'Brien (primo turno)
 Jim Grabb (secondo turno)
 Mark Petchey (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 1994
ATP Tour 1994